1. Fußball-Bundesliga 1999-00 var den 37. sæson af Bundesliga, Tysklands bedste fodboldrække. Den begyndte 13. august 1999.

Ligatabel 

Sæsoner i 1. Fußball-Bundesliga
Bundesliga 1999-2000, 1. Fussball-
Bundesliga 1999-2000, 1. Fussball-